Името Цветан Каролев носят:

 Цветан Каролев (1890 – 1960) – български оперен певец
 Цветан Каролев (??-??) – български волейболист и треньор